Ženská dvouhra Citi Open 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z roku 2019, kdy se turnaj konal naposledy, byla americká světová sedmička Jessica Pegulaová, kterou ve druhém kole vyřadila Australanka Darja Savilleová.

Po více než 11měsíční herní pauze se na singlový okruh WTA vrátila 42letá Venus Williamsová, startující na divokou kartu pořadatelů. V prvním kole ji vyřadila kanadská kvalifikanta Rebecca Marinová ve třech setech. V prvním kole skončila i další americká divoká karta Sofia Keninová, figurující v páté stovce žebříčku WTA a vracející se na okruh poprvé od březnového Indian Wells. Sedmou porážku v řadě jí uštědřila Camila Osoriová.

Vítězkou se stala 23letá Ruska Ljudmila Samsonovová, jež ve finále zdolala o čtrnáct let starší šestou nasazenou Kaiu Kanepiovou z Estonska po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–3. Aktivní poměr vzájemných utkání navýšila na 2–0, když navázala na výhru z Wimbledonu 2021. V probíhající sezóně si světová šedesátka připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Udržela tím finálovou neporazitelnost. Již ve čtvrtfinále porazila podruhé v kariéře členku první světové desítky, Britku Emmu Raducanuovou. Kanepiová odehrála jubilejní desáté finále, z toho šesté prohrané.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2022